Any Day Now (альбом) — студийный альбом американской фолк-певицы Джоан Баэз, изданный в 1968 году.
 Any Day Now (песня) — популярная песня, написанная Бёртом Бакараком и Бобом Хиллиардом в 1962 году.